Brakenhoff ist der Name von

 Greta Brakenhoff (Margarete Brakenhoff; Margarethe Grete Brakenhoff und Namensvarianten; 1902- ), deutsche Schriftstellerin, Jugendbuchautorin und Lehrerin, siehe unter ihrem Pseudonym Hagdis Hollriede
 Heinrich Ludwig Brakenhoff  (* vor 1820–nach 1873), deutscher Pädagoge und Schulrektor, Inspektor des Waisenhauses in Goslar, Schriftsteller und Schulbuch-Autor
 Hermann Brakenhoff (1822–1906), deutscher Schulmeister und Organist, Namensgeber der Brakenhoffschule in Westerstede